Manidae sp. (DPC 3972 & DPC 4364) или фајумски љускавац () је изумрла врста љускаваца из породице Manidae, која је у периоду средњег Олигоцена настањивала подручје Африке. Ова врста љускавца је најстарији знани представник породице Manidae.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остаци ове врсте љускавца су само поједини чланци прстију пронађени на фосилним локалитету у Жебел Катрани геолошкој формацији () на подручју гувернората Фајум у Египту. Из ови фосилни остатака се може видјети да по својој грађи наликују на данашње врсте љускаваца из Азије и Африке.

Занимљиво је и то да су на том истом фосилном локалитету, само три године прије, пронађене стотине остата подземни термитњака (гњезда термита) из тог временско периода на којима се виде трагови копања у облику латиничног слова "U", дубоки од 20 до 40 cm и широки од 16 до 50 cm. Ови трагови по свом изгледу личе на трагове копања које праве данашњи љускавци на термитњацима.

Тренутно, ова врста љускавца још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Manidae sp. (DPC 3972 & DPC 4364).

Временска распрострањенст врсте Manidae sp. (DPC 3972 & DPC 4364) унутар породице Manidae

Види још 
 Класификација сисара
 Љускавци (породица)

Референце 

†
Изумрли сисари Африке
Несврстане врсте сисара